Классификация европейских внутренних водных путей — набор стандартов, определяющих судоходность и пропускную способность водных путей в Европе, включая Россию. Создана Европейской конференцией министров транспорта в 1992 году. В 2004 году классификация была расширена: добавлены категории R для малых частных судов.

Класс I соответствует габариту Фрейсине, установленному для каналов Франции в 1879 году.

Классификация

Классы судоходных участков основных рек Европы

См. также 
 Классификация российских внутренних водных путей

Примечания 

Речной транспорт
Незавершённые статьи о речном транспорте